El término motilón ('cabeza rapada') se ha dado a varias etnias indígenas americanas de las costa del Caribe y pueden referirse a:

 "Motilones bravos", actualmente llamados más propiamente barí.
 "Motilones mansos", actualmente llamados más propiamente yukpa.

Pueblos indígenas de Colombia
Pueblos indígenas de Venezuela